Urban Legends steht für:
 Urban Legends: Final Cut, Originaltitel des Films Düstere Legenden 2, 2000
 Urban Legends: Bloody Mary, Originaltitel des Films Düstere Legenden 3, 2005

Siehe auch:
 Düstere Legenden
 Moderne Sage, Urban Legend